El Sobrante es el nombre de dos localidades en California, EE. UU.:

 El Sobrante (condado de Contra Costa, California)
 El Sobrante (condado de Riverside, California)

Existe en la Región de Valparaíso, Chile, el

 Río Sobrante o del Sobrante y
 Laguna del Sobrante

ambos cuerpos de agua en la cuenca del río Petorca.